Ilsanker ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Ilsanker (* 1967), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Mario Ilsanker (* 1984), österreichischer Lichtdesigner